

Persone
Piras è un cognome di origini sarde, legato al vocabolo pira ("pera"). Può riferirsi a:

Annalisa Piras (1966) – giornalista e regista italiana
Cristina Piras (1950) – doppiatrice italiana
Fedele Piras (1895-1971) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Francesco Zedda Piras (1835-1904) – imprenditore italiano
Gigi Piras (1965) – fumettista italiano
Luigi Piras (1954) – ex calciatore italiano
Michele Piras (1972) – politico italiano
Paolo Piras (1951) – ex calciatore italiano
Raffaele Piras (1942-2014) – atleta italiano 
Raffaele Piras (1865-1911) – vescovo italiano
Raimondo Piras (1905-1978) – poeta italiano
Rinaldo Piras (1963-2001) – scultore italiano

Altro
 Stazione di Piras – fermata ferroviaria nel comune di Calangianus, lungo la ferrovia Monti-Tempio

Note